Elenco dei 18 sub-distretti del Mandato britannico della Palestina.

Note

Mandato britannico della Palestina